Тагай Кансеитов (, род. 10 мая 1950; , Южно-Казахстанская область, Казахская ССР) — казахстанский ученый сельскохозяйственной отрасли и организатор цветного каракулевого хозяйства.  (2004), профессор. Лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники (2005).

Биография 
Тагай Кансеитов Родился в 1950 году в селе Аккум Толебийского района Южно-Казахстанской области.

В 1973 году окончил Самаркандский сельскохозяйственный институт.

В 2004 году защитил учёное звание кандидата сельскохозяйственных наук, тема диссертации: «Научные основы и практические приемы создания стад каракулево-курдючных овец окраски сур бронзовой расцветки»

С 1973 по 1975 годы — зоотехник совхоза "Новобогат" Махамбетского района Атырауской области.

С 1975 по 1994 годы — зоотехник, научный сотрудник Казахского научно-исследовательского института Каракольского хозяйства.

С 1994 года — ведущий научный сотрудник Западно-Казахстанского научно-производственного центра сельского хозяйства.

В настоящее время профессор кафедры «Технология продуктов животноводства» Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова

Основные научные труды предназначены для определения и внедрения в производство новых пород овец, отличающихся оригинальным цветом.

Награды и звания 
 2005 — Государственная премия Республики Казахстан в области науки и техники совместно с авторским коллективом за работу Казахский тип каракульской породы и атырауская порода курдючных овец смушково-мясо-сальной продуктивности: методы выведения, современное состояние и перспективы развития.

Примечания

Ссылки 

Преподаватели Южно-Казахстанского университета